Postkarte steht für:
 Postkarte, meist rechteckige Karten, in der Regel aus Karton, die als offen lesbare Mitteilungen per Post verschickt werden
 Landkarte mit Postkursen und Poststationen, evtl. mit Fahrtzeiten, im 18./19. Jahrhundert, siehe Postkurs
 für die Fahrt mit der Post gelöster Reiseschein, siehe Postkutsche